Mala Pristava (Pivka), een plaats in de Sloveense gemeente Pivka
 Mala Pristava (Šmarje pri Jelšah), een plaats in de Sloveense gemeente Šmarje pri Jelšah